Medininkai steht für:

 Medininkai, Dorf in der Rajongemeinde Vilnius, Bezirk Vilnius, Litauen
 Schloss Medininkai, mittelalterliches Schloss in der Rajongemeinde Vilnius, Bezirk Vilnius, Litauen
 Medininkai, veralteter Name von Varniai, Stadt in der Rajongemeinde Telšiai, Bezirk Telšiai, Litauen

Siehe auch:
 Druschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk) (litauisch Medninkai), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland